Male (België), een wijk in de Belgische stad Brugge
Male (Myanmar), een stedelijke plaats in Myanmar
Male (Italië), een plaats in Italië
Malè, een gemeente in de Italiaanse provincie Trente
Malé, de hoofdstad van de republiek de Maldiven
Mâle, een gemeente in het Franse departement Orne

Personen
Adri van Male, een Nederlandse voetballer
Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, graaf van Nevers, graaf van Rethel, graaf van Bourgondië en graaf van Artesië
Margaretha van Male, hertogin van Bourgondië, gravin van Vlaanderen, Nevers, Rethel en Artois en hertogin van Brabant en Limburg